
Molekulska formula -{C5H4N4O2}- se može odnositi na:

 Ksantin
 Oksipurinol